.

Varianti
Maschili: Barsabba

Varianti in altre lingue
Catalano: Bársabes
Latino: Barsabas, Barsabbas
Portoghese: Barsabás
Spagnolo: Bársabas

Origine e diffusione
È un nome di origine biblica, portato da due diversi personaggi negli Atti degli Apostoli ( e ). Le interpretazioni proposte sono diverse: potrebbe essere un patronimico col significato di "figlio di Sabba (o di Seba, o di Sheba)", oppure avere altri significati quali "figlio di conversione", "figlio dello Shabbat (o del riposo)", "figlio di un giuramento", "figlio della quiete (o del silenzio)" o "figlio di un vecchio". La parola "figlio" è ricavata dal primo elemento, bar, comune in molti nomi semitici, come Bartolomeo, Barnaba, Bartimeo e Barsanofio.

Onomastico
L'onomastico si festeggia l'11 dicembre in ricordo di san Barsaba, abate, uno dei martiri persiani, o il 20 luglio, in onore di san Giuseppe, chiamato Barsabba e soprannominato il Giusto, discepolo di Gesù.

Persone

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine semitica
Nomi biblici